Hans-Jörg Butt (; ) este un fost portar german de fotbal. El e cunoscut în special pentru faptul că marca goluri din penaltiuri, ajungând la un număr de 26 de goluri, toate în Bundesliga. El a evoluat la echipe ca FC Bayern München, Hamburger SV și Bayer Leverkusen.
Butt are distincția de a fi unicul portar care a marcat împotriva lui Juventus cu trei cluburi diferite. El a reprezentat echipa națională de fotbal a Germaniei la două Campionate Mondiale și unul european.

Palmares

Club
Oldenburg
Regionalliga Nord: 1995–96

Bayer Leverkusen
Liga Campionilor UEFA: Finalist 2001–02
DFB-Pokal: Finalist 2001–02

Bayern München
Bundesliga (1): 2009–10
DFB-Pokal (1): 2009–10; Finalist 2011–12
DFL-Supercup (1): 2010
Liga Campionilor UEFA: Finalist 2009–10, 2011–12

Echipa națională
Campionatul Mondial de Fotbal: Finalist 2002; Locul trei 2010

Statistici de club

Statistics accurate as of 28 April 2012

Referințe și note

Legături externe

 
 Leverkusen-who's who 
 

Nașteri în 1974
Portari de fotbal
Portari de fotbal care au marcat goluri
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
Sportivi germani în viață